Heterogamasus är ett släkte av spindeldjur. Heterogamasus ingår i familjen Ologamasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Heterogamasus

en:Euryparasitidae